La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne i giorni 11 e 12 luglio 1924 allo Stadio di Colombes a Parigi.

Risultati
Ancora secondo dopo otto gare dietro ad Emerson Norton, Osborn emerge alla fine facendo meglio del connazionale nel giavellotto (+ 4,4 metri) e distanziandolo nettamente nei 1500 finali (-48 secondi!). Grazie anche all'eccellente prova nel salto in alto, di cui è specialista (1,97), Osborn stabilisce anche il nuovo record mondiale.

100 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso

Salto in alto

400 metri

110 ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri

Classifica finale

Note
 Osborn aveva conquistato anche l'oro del salto in alto. Stabilì due record rimasti imbattuti nel XX secolo:
 Fu l'unico atleta che vinse il titolo olimpico nel Decathlon e in una gara individuale.
 Fu l'unico atleta che abbia detenuto il record del mondo del Decathlon e di una gara individuale (Alto: 2,03 tra 1924 e 1933; Decathlon: 7.710,775 punti dal 1924 al 1926).

Bibliografia

Collegamenti esterni

Atletica leggera ai Giochi della VIII Olimpiade
1924